Институт исследования Восточной и Юго-Восточной Европы им. Лейбница () — научно-исследовательский институт в городе Регенсбурге. Институт занимается исследованиями в следующих областях: история, экономика и общественные науки. Изучаемые регионы — Восточная и Юго-Восточная Европа, особенно бывший Советский Союз и балканские страны. Институт является членом Ассоциации Лейбница.

Структура 
В составе института следующие отделы:
 Исторический отдел
 Экономический отдел
 Отдел Библиотека и электронная исследовательская инфраструктура
 Исследовательская группа Замороженные и размороженные конфликты

Журналы 
В институте публикуются следующие журналы:
 Economic Systems
 Jahrbücher für Geschichte Osteuropas
 Südosteuropa. Journal of Politics and Society
 Südost-Forschungen

Ссылки 
 Официальный сайт

Научные институты по алфавиту
Научные институты, основанные в 2012 году
Экономические научные организации
Исторические научные организации
Научные институты Германии